Ramphastos ariel ("arieltukan") är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till gulbröstad tukan (Ramphastos vitellinus), men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN, som kategoriserar den som starkt hotad. Fågeln återfinns i Sydamerika i centrala och östra Brasilien söder om Amazonfloden.

Noter 

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Brasilien